Геральд Баумгартнер (; род. 14 ноября 1964, Оберндорф-Зальцбург) — австрийский футболист и футбольный тренер.

Тренерская карьера

Ранняя карьера 
Тренерская карьера Баумгартнера началась с должности ассистента главного тренера резервной команды «Ред Булл». Затем он занимал саму должность главного тренера резервной команды «Ред Булла» с 8 апреля 2011 года по 31 декабря 2011 года. Потом он был назначен на должность главного тренера клуба «Пашинг», которую он занимал с 1 января 2012 по 4 сентября 2013 года. 5 сентября 2013 года Баумгартнер, став наставником клуба «Санкт-Пёльтен», привёл «Санкт-Пёльтен» к финалу Кубка Австрии в сезоне 2013/14, который позволил клубу квалифицироваться в Лигу Европы.

Аустрия Вена 
27 мая 2014 года Баумгартнер был назначен главным тренером венской «Аустрии». 10 июня 2014 он провёл первую тренировку команды в этом качестве.

Маттерсбург 
2 января 2017 года Баумгартнер был представлен как новый главный тренер «Маттерсбурга». В августе 2018 года он покинул клуб.

Рид 
1 января 2019 года Геральд Баумгартнер возглавил австрийский «Рид» и стал спортивным директором клуба.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте weltfussball.de

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Форвертс» Штайр
Игроки ФК «Рид»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Пашинг»
Тренеры ФК «Санкт-Пёльтен»
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Тренеры ФК «Аустрия» Зальцбург
Тренеры ФК «Маттерсбург»
Тренеры ФК «Рид»